Il doppio maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Treat Conrad Huey e Travis Parrott erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Maxime Authom e Ruben Bemelmans hanno battuto in finale John Peers e John-Patrick Smith 6–4, 6–2.

Teste di serie

  John Paul Fruttero /  Rajeev Ram (quarti di finale)
  Colin Ebelthite /  Jordan Kerr (primo turno)

  Raven Klaasen /  Izak van der Merwe (quarti di finale)
  John Peers /  John-Patrick Smith (finale)

Tabellone

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2012